Homunculus steht für:
 Homunkulus, ein künstlich erschaffener Mensch
 Homunculus (Gattung), ein ausgestorbener Vertreter der Primaten aus der Gruppe der Neuweltaffen
 Homunculus (Manga), ein Manga
 Homunculus Verlag, deutscher Literaturverlag
 Homunculus (Film), ein sechsteiliger deutscher Serienfilm von Otto Rippert aus dem Jahr 1916
 Homunkulieschen, die Parodie auf vorgenannten Film, ebenfalls von 1916 von Franz Schmelter
 Sigismund von Radecki (Pseudonym Homunculus), ein deutscher Schriftsteller und literarischer Übersetzer
 Company Homunculus, ein österreichisches Tanz- und Theaterensemble